Институт изучения (исследования) тоталитарных режимов (, ÚSTR) — чешская государственная научная организация, занимающаяся изучением тоталитарных режимов в Чехословакии — нацистского и коммунистического.

Расположен в Праге, на улице Рышарда Сивеца. Издаёт журнал Paměť a dějiny ().

В состав института входит архив Службы государственной безопасности Чехословакии (StB) («Архив органов безопасности»). Архив службы безопасности издаёт сборник Securitas Imperii. По мнению организаторов института, раскрытие архивов и других исторических материалов должно помешать искажению чешской истории.

Создание 
Был создан 1 августа 2007 года (начал работать 1 февраля 2008 года). Высшим органом Института является совет, состоящий из семи членов, избираемых Сенатом Чехии сроком на пять лет. Основателем и первым директором института с 1 января 2008 года являлся журналист и историк Павел Жачек.

Выставки 
В 2009 году в Постоянном представительстве Чешской Республики при Европейском союзе в Брюсселе была представлена выставка «Прага сквозь призму секретной полиции». По мнению директора Гарвардского проекта по изучению Холодной войны Марка Крамера, выставка показала, в какой степени коммунистический режим стремился контролировать людей: «Чешская тайная полиция пошла на многое, чтобы отследить людей, которые были совершенно безобидны. Это не были террористы. Они не были опасны для государства».

Критика 
Деятельность института часто становится объектом критики, особенно с учётом круга вопросов, которыми этот институт занимается. В частности, Чешский союз борцов за свободу жалуется на то, что институт в недостаточной степени изучает нацистский режим в истории Чехии. Союз требовал публикации списков агентов гестапо, что институт и сделал

Дискуссии 
Милан Кундера

В 2008 году Институт привлёк внимание средств массовой информации утверждением о том, что писатель Милан Кундера был полицейским информатором и в 1950 году предоставил информацию, которая привела к аресту гостя в студенческом общежитии. Задержанный, Мирослав Дворжачек, был приговорён к 22 годам тюремного заключения как шпион. Он отбыл в заключении 14 лет, в том числе работая на каторжных работах в .

Институт подтвердил подлинность полицейского отчёта 1950 года, на котором основывалось это обвинение, но указал, что не удалось установить некоторые ключевые факты. Кундера отрицал свою причастность, говоря: «Я самым решительным образом возражаю против этих обвинений, которые являются чистой ложью».

Руководство 
 Павел Жачек (2008—2010)
 Йиржи Пернес (2010)
 Зденек Хаздра (2010, и. о.)
 Даниэль Герман (2010—2013)
 Павла Фоглова (2013—2014)
 Зденек Хаздра (2014-)

Примечания 

 

Декоммунизация
Преступления тоталитарных коммунистических режимов
Наука в Чехии
Архивы Чехии
Организации Праги